Найт може да се отнася за:
 Гладис Найт (р. 1944), американска певица
 Деймън Найт (1922-2002), американски писател
 Ерик Найт (1897-1941), английски писател
 Кендис Найт (р. 1971), американска певица
 Лора Найт (1877-1972), английска художничка
 Пийт Найт (1929-2004), американски космонавт
 Стърлинг Найт (р. 1989), американски актьор
 Травис Найт (р. 1973), американски аниматор
 Филип Найт (р. 1938), американски бизнесмен
 Франк Найт (1885-1972), американски икономист